Magnus Eriksson (né le  à Gävle en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|1998-1999 || Bodens HF || Division 1 ||36 ||1 ||1 ||2 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Luleå HF || Elitserien ||50 ||1 ||3 ||4 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Luleå HF || Elitserien ||47 ||3 ||4 ||7 ||26 ||12 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2001-2002 || Brynäs IF || Elitserien ||30 ||0 ||1 ||1 ||22 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2002-2003 || Rögle BK || Allsvenskan ||41 ||8 ||7 ||15 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||46 ||6 ||13 ||19 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||35 ||1 ||5 ||6 ||36 ||10 ||0 ||3 ||3 ||12
|-
|2005-2006 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||42 ||8 ||24 ||32 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||41 ||7 ||14 ||21 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Nordsjælland Cobras || AL-Bank ligaen ||35 ||3 ||15 ||18 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || IK Comet || GET ligaen ||44 ||7 ||23 ||30 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Rouen hockey élite 76 || Ligue Magnus ||25 ||2 ||13 ||15 ||14 ||10 ||2 ||5 ||7 ||8
|-
|2010-2011 || Almtuna IS || Allsvenskan || 46|| 9|| 9|| 18|| 42|| -|| -|| -|| -||- 
|-
|2011-2012 || Almtuna IS || Allsvenskan || 52|| 4|| 5|| 9|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Almtuna IS || Allsvenskan || 32 || 0 || 2 || 2 || 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Järvsö IK ||  || 12 || 6 || 7 || 13 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Järvsö IK || Division 3 || 15 || 5 || 12 || 17 || 40 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en octobre 1979
Naissance à Gävle
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Luleå HF
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Rögle BK
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Rungsted Ishockey
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Leksands IF
Joueur du Almtuna IS